Husseren-les-Châteaux, commune du canton de Wintzenheim, Haut-Rhin
 Husseren-Wesserling, commune du canton de Saint-Amarin, Haut-Rhin